Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji BNP Paribas Masters 2015 nastoupilo dvacet čtyři dvojic. Dvojnásobným obhájcem titulu byl pár složený z amerických dvojčat Boba a Mika Bryanových, který však ve čtvrtfinále nestačila na dvojici Vasek Pospisil a Jack Sock.
 
Vítězem čtyřhry se stal druhý nasazený chorvatsko-brazilský pár Ivan Dodig a Marcelo Melo, který ve finále zdolal kanadsko-americkou dvojici Vasek Pospisil a Jack Sock výsledkem 2–6, 6–3 a [10–5]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 1000 bodů. Pro Mela, který poprvé startoval v roli světové jedničky, to byl devatenáctý deblový titul na okruhu ATP Tour. Dodig si připsal čtvrtou trofej ze čtyřhry.

Nasazení párů 
Všechny nasazené páry měly volný los do druhého kola.
  Bob Bryan /  Mike Bryan (čtvrtfinále)
  '''Ivan Dodig /  Marcelo Melo (vítězové)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (čtvrtfinále)
  Jamie Murray /  John Peers (2. kolo)
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (2. kolo)
  Simone Bolelli /  Fabio Fognini (odstoupili)
  Marcin Matkowski /  Nenad Zimonjić (2. kolo)
  Rohan Bopanna /  Florin Mergea ''(čtvrtfinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Paris Masters
Tenis ve Francii v roce 2015
ATP World Tour 2015